Forstbotanische Gärten gibt es in 

 Eberswalde, Forstbotanischer Garten Eberswalde
 Göttingen, siehe Botanische Gärten der Georg-August-Universität
 Hann. Münden, siehe Forstbotanischer Garten Hann. Münden
 Köln, Forstbotanischer Garten Köln
 Tharandt, Forstbotanischer Garten Tharandt